Cynthia Charteris – scrittrice inglese
 Francis Charteris, VIII conte di Wemyss – nobile scozzese
 Francis Charteris, IX conte di Wemyss – nobile scozzese
 Francis Charteris, X conte di Wemyss – politico scozzese
 Hugo Charteris, XI conte di Wemyss – politico scozzese
 Leslie Charteris – scrittore britannico
 Luke Charteris – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a15 britannico
 Martin Charteris, barone Charteris di Amisfield – ufficiale scozzese